Метрика је појам који има више значења:
Метрика (математика), 
Метрика (музика), 
Метрика (мреже),